Град Зеница је јединица локалне самоуправе у Федерацији БиХ, БиХ. Овај град припада Зеничко-добојском кантону. Сједиште града и кантона се налази у насељеном мјесту Зеници. Према подацима Агенције за статистику Босне и Херцеговине на попису становништва 2013. године, у Граду Зеници је пописано 110.663 лица.

Град Зеница је економско средиште географске регије Средње Босне, а Зеница је поред Травника и Јајца најважнији град тог дијела државе.

Становништво 
По Попису становништва у Југославији из 1991. године, општина Зеница имала је 145.517 становника, распоређених у 81 насељу.

Национални/етнички састав

Попис 1991.
укупно: 145.517

 Муслимани — 80.359 (55,22%) 
 Хрвати — 22.510 (15,46%) 
 Срби — 22.433 (15,41%) 
 Југословени — 15.654 (10,75%) 
 остали, неопредијељени и непознато — 4.561 (3,16%)

Попис 1981.
укупно: 132.733

 Муслимани — 66.930 (50,42%) 
 Хрвати — 23.595 (17,77%) 
 Срби — 21.204 (15,97%) 
 Југословени — 16.410 (12,36%) 
 остали, неопредијељени и непознато — 4.594 (3,48%)

Попис 1971.
укупно: 112.447

 Муслимани — 61.204 (54,42%) 
 Хрвати — 24.658 (21,92%) 
 Срби — 21.875 (19,45%) 
 Југославени — 2.133 (1,89%) 
 остали, неопредијељени и непознато — 2.577 (2,32%)

Национални састав по насељеним мјестима, 1991.

Апсолутна етничка већина

Релативна етничка већина

Етнички састав 2013. (коначни резултати БХАС)

Насељена мјеста 
Арнаути, Банлоз, Бијеле Воде, Бистрица, Бистрица Горња, Бризник, Буковица, Добриљево, Доња Враца, Дривуша, Доњи Чајдраш, Другавци, Дусина, Гладовићи, Горица, Горња Грачаница, Горња Вишњица, Горња Враца, Горња Зеница, Горњи Чајдраш, Градина, Градишће, Грм, Гуманци, Јањац, Јањићи, Јањићки Врх, Јасика, Јастребац, Јурјевићи, Касаповићи, Клопачки Врх, Колићи, Копривна, Ковачићи, Кованићи, Козарци, Кула, Лашва, Лијеске, Локвине, Лозник, Љубетово, Мошћаница, Мутница, Немила, Ново Село, Обреновци, Ораховица, Осојница, Осредак, Палиновићи, Пепелари, Пешевићи, Плаховићи, Плавчићи, Поца, Појске, Понихово, Понирак, Пуховац, Путовичко Поље, Путовићи, Радиновићи, Себуја, Смајићи, Старина, Страњани, Свиће, Шерићи, Шиблићи, Тишина, Топчић Поље, Трешњева Глава, Врандук, Врановићи, Вражале, Врхпоље, Вукотићи, Захићи, Зеница и Живковићи.

Градови побратими и партнери 
Немачки град Гелзенкирхен је успоставио специјалне односе са Зеницом. Ова два града су градови близанци. До оваквог договора је дошло нарочито због тога што су оба града својевремено била центри тешке индустрије у својим земљама.

Напомене

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Званична презентација града 
 Званична страница Универзитета у Зеници